Pi puede referirse a:

 π (pi), la decimosexta letra del alfabeto griego;
 El número π (número pi); la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro;
 El día de π (día de pi) o día de aproximación de pi; celebración en honor de la expresión matemática pi;
 El enlace π (enlace pi); en química, enlace químico covalente;
 El fosfato inorgánico (Pi); fosfato como ion libre en solución en sistemas biológicos;
 ぴ, ピ (pi), carácter silábico de la escritura japonesa derivado de ひ, ヒ (hi);
 Pi, fe en el caos (en España) o Pi, el orden del caos (en Hispanoamérica); película estadounidense de suspenso y ciencia ficción de 1998, del director Darren Aronofsky;
 Pi, localidad de la comarca de la Baja Cerdaña, en la provincia de Lérida, España;
 Raspberry Pi, placa computadora (SBC) de bajo coste desarrollada en el Reino Unido con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.
 Privacy International (PI), organización no gubernamental del Reino Unido que tiene como objetivo vigilar las invasiones a la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones;

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:
 Esteban Pi Figuerola (1927-), pintor español;
 Francisco Pi y Margall (1824-1901), político, filósofo, jurista y escritor español;
 Francisco Pi y Arsuaga (1865-1912), dramaturgo y político español, hijo de Francisco Pi y Margall;
 Joaquín Pi y Arsuaga (1854-1939), médico, periodista y político español, hijo de Francisco Pi y Margall;
 Renzo Pi Hugarte (1934-2012), intelectual, escritor, antropólogo y profesor universitario uruguayo;

Además, puede referirse a los siguientes partidos políticos:
 El Partido Independiente (PI), de Uruguay;
 El Partido Intransigente (PI), de Argentina;
El Partido Igualdad, de Chile;
 Proposta per les Illes (El PI), de España;
 Partit per la Independència (PI), partido político independentista de Cataluña (España), activo entre 1996 y 1999.
 Progressive International (PI) (en español Internacional progresista), es una organización internacional que engloba a organizaciones, políticos y activistas de izquierda fundada el 11 de mayo de 2020.

Siglas